Andrea Fovana – copilota di rally italiano
 Guido Fovana – calciatore italiano